Paços Ferreira pode referir-se a:

Paços de Ferreira, município português do Distrito do Porto.
Futebol Clube Paços de Ferreira, clube de futebol sediado no concelho de Paços de Ferreira.

Desambiguação